Richard Boyle, I conte di Cork (1566-1643) – Gran Tesoriere del Regno d'Irlanda
 Richard Boyle, I conte di Burlington (1612-1698) – II conte di Cork e I barone Clifford di Lanesborough, Lord Tesoriere d'Irlanda
 Richard Boyle, II visconte di Shannon (1675-1740) – Maresciallo di campo britannico e statista
 Richard Boyle, III conte di Burlington e IV conte di Cork (1694-1753) – architetto britannico 
 Richard Boyle, V conte di Cork (1707-1762) – scrittore
 Richard "Dick" Boyle (1869-???) – calciatore scozzese
 Richard Boyle (1888-1953) – canottiere britannico che vinse una medaglia ai Giochi Olimpici estivi del 1908
 Richard Boyle – reporter statunitense, candidato al premio Oscar 1987 per la sceneggiatura originale di Salvador
 Richard P. Boyle (1943-) – astronomo statunitense